Ранняя норвежская блэк-метал-сцена — музыкальная сцена и субкультура, сформировавшаяся в Норвегии в конце 80-х — начале 90-х годов на основе жанра блэк-метал. Сообщество, иногда называемое «Чёрным кругом», состояло из молодых людей, многие из которых собирались в музыкальном магазине Helvete () в Осло.

Сцена была предметом разногласий в силу антихристианских убеждений её членов и совершённых ими преступлений. Среди них два убийства, свыше двух десятков поджогов, и другие, как утверждалось, «сатанински-мотивированные» преступления. Сцена привлекла внимание норвежских и международных СМИ, которые зачастую преувеличивали предъявляемые к её членам претензии. Например, один из норвежских телевизионных каналов показал интервью с женщиной, которая утверждала, что «сатанисты» принесли в жертву её ребёнка и убили её собаку.

Музыкальные инновации 

В течение 80-х годов термин «блэк-метал» не имел чёткого определения и применялся к творчеству игравшей экстремальный метал горстки коллективов, которых объединяли такие черты как «кричащий» вокал (скриминг), высокие гитарные тона, грубая звукозапись и «сатанинская» лирика, хотя большинство групп так называемой «первой волны» обращались к сатанизму исключительно с целью эпатажа. В течение 1990—1992 годов ряд норвежских музыкантов, находившихся под сильным впечатлением от этих групп, начали исполнять и выпускать новый тип блэк-метал-музыки. Последовавший за этим всплеск интереса и популярности часто упоминается как «вторая волна блэк-метала».
Норвежские группы превратили стиль своих предшественников из 80-х в отдельный жанр хеви-метал-музыки.

Отличительной чертой норвежского блэк-метала стал новый стиль игры на гитаре, в котором гитарист играл полные аккорды с терциями, вместо «пауэр-аккордов» с использованием только кварт и квинт. Согласно Фенризу, авторами этого нововведения являются Эйстейн «Евронимус» Ошет (Mayhem) и Снорре Рух (Thorns). Он также отмечал, что данный стиль был унаследован от Bathory и стал новым стандартом для многих групп в 90-е годы.

История сцены

Mayhem и Дэд 
Родоначальником норвежской блэк-метал-сцены стала группа Mayhem, созданная в 1984 году. В 1987 году они выпускают первый в истории сцены студийный альбом Deathcrush. В 1988 году место вокалиста в группе занимает Пер Ингве «Дэд» Олин, с приходом которого концерты группы приобрели известность. Дэд был увлечён идеями смерти и на сцене создавал образ мертвеца:

По словам Яна Акселя «Хеллхаммера» Бломберга, ударника Mayhem, именно Дэд первым среди блэк-метал-музыкантов начал использовать чёрно-белый грим — «корпспэйнт». Во время концертов Дэд облачался в предварительно зарытую в землю одежду, наносил порезы на руках. В дополнение к этому музыканты Mayhem часто устанавливали на сцене насаженные на колья свиные или овечьи головы.

8 апреля 1991 Дэд покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из дробовика. Обнаруживший тело Евронимус перед тем как звонить в полицию сделал несколько фотографий, одна из которых позднее была использована в качестве обложки бутлега Dawn of the Black Hearts. Со временем распространились слухи, что Евронимус (и/или другие члены группы) употребил в пищу несколько кусочков мозга Дэда, а осколки черепа использовал для ожерелий. Последний факт позднее был подтверждён участниками группы. Кроме этого утверждалось, что Евронимус раздавал эти ожерелья тем музыкантам, кого он считал достойными.

Некробутчер отмечал: «Некоторые люди стали более осведомлены о сцене [блэк-метала] после того, как Дэд застрелился. <…> Я думаю, что именно самоубийство Дэда действительно изменило сцену». Ударник Emperor Борд «Фауст» Эйтун считает, что суицид Дэда «обозначил веху, с которой под руководством Евронимуса блэк-метал-сцена начала свою одержимость всем сатанинским и злым». Позднее два других члена сцены покончили с собой: Эрик «Грим» Брёдрешифт (Immortal, Borknagar и Gorgoroth) в 1999 году и Эспен «Storm» Андерсен (Strid) в 2001 году.

Helvete и «Чёрный круг» 

В мае-июне 1991 года Евронимус открывает музыкальный магазин под названием Helvete. Термин Helvete (в переводе с норвежского — «Ад») происходит от древнескандинавского hels viti, то есть «наказание Хель». Магазин располагался по адресу Schweigaards gate 56 в Осло. Норвежские блэк-метал-музыканты часто собирались в подвале магазина, включая участников Mayhem, Emperor, Варга Викернеса из Burzum и Снорре Руха из Thorns. Евронимус также основал независимый лейбл звукозаписи Deathlike Silence Productions, который базировался в Helvete. На нём были выпущены альбомы Mayhem и Burzum, а также шведских групп Merciless и Abruptum. Евронимус, Викернес и гитарист Emperor Томас «Самот» Хауген одно время жили в магазине, равно как и Фауст, который работал в магазине. Стены магазина были окрашены в чёрный и декорированы средневековым оружием, постерами групп и пластинками, а витрину украшало надгробие из полистирола. Магазин был закрыт в январе 1993 года.

Собиравшихся в Helvete называли «Чёрным кругом» или «Внутренним кругом блэк-метала» (), иногда распространяя это название на всю норвежскую блэк-метал-сцену. Согласно Фаусту оно было придумано Евронимусом, однако сам факт существования «Чёрного круга» как некоторой организации является крайне спорным. Помимо того, что название подразумевает, что сообщество являлось своего рода культом, упоминания о нём сильно различаются. Так книги Lucifer Rising: Sin, Devil Worship and Rock and Roll и Lords of Chaos: The Bloody Rise of the Satanic Metal Underground обе говорят о существовании «Чёрного круга». Например, анонс основанного на Lords of Chaos фильма гласит:

В то время как Варг Викернес в своей рецензии на Lucifer Rising отрицает его существование, заявляя:

Аналогично, отвечая в Lords of Chaos на вопрос «Чем был Чёрный круг?», Фауст говорит:

Открытие Helvete привело к распространению стиля блэк-метал среди норвежских групп. Как написал Дениэл Экерот в 2008 году:

Поджоги церквей  

Музыканты и поклонники норвежской блэк-метал-сцены приняли участие более чем в 50 поджогах христианских церквей в период с 1992 по 1996 годы. Возраст некоторых из них насчитывал несколько сотен лет, и они по праву считались важными объектами исторического наследия. Одной из первых и наиболее известной стала церковь в Фантофте, которая, как полагала полиция, была сожжена Варгом Викернесом. Доказать его причастность к этому эпизоду не удалось, однако в мае 1994 года он был признан виновным в сожжении часовни в Хольменколлене, церквей в Шолле и Осане. Викернес и Евронимус также планировали одновременно с выходом альбома De Mysteriis Dom Sathanas Mayhem взорвать Нидаросский собор, который изображён на обложке альбома. Однако убийство Евронимуса в августе 1993 года положило конец этому плану и задержало выход альбома. Музыканты Самот, Фауст и Йорн Инге Тунсберг также были осуждены за поджоги церквей.

Мнения по поводу поджогов церквей различаются внутри блэк-метал-сообщества. Например, гитарист Инфернус и бывший вокалист Гаал из Gorgoroth хвалили поджоги церквей в интервью, последний сказал, что «их должно было быть больше, и их будет больше». С другой стороны, Некробутчер и Кьетил Манхейм из Mayhem отзывались о них негативно, последний заявил, что «Это были люди, пытавшиеся получить признание внутри сообщества [блэк-метал-сцены] … они хотели добиться своего рода одобрения и статуса».

Ниже приведён неполный список совершённых поджогов:

1992:
 23 мая: церковь Storetveit (Берген)
 6 июня: церковь в Фантофте (Берген) — главным подозреваемым являлся Викернес, однако доказать его причастность к поджогу следствию не удалось.
 1 августа: церковь в Revheim (Ставангер)
 21 августа: часовня в Хольменколлене (Осло) — были осуждены Викернес и Фауст; Евронимус также принимал участие в поджоге, но был убит до начала суда.
 1 сентября: церковь в Ormøya (Осло)
 13 сентября: церковь в Шолле (Виндафьорд) — были осуждены Викернес и Самот.
 3 октября: церковь в Hauketo (Осло)
 24 декабря: церковь Осане (Берген) — были осуждены Викернес и Тунсберг.
 25 декабря: церковь методистов в Сарпсборге — в ходе тушения погиб пожарный.

1993:
 7 февраля: новая церковь в Lundby (Гётеборг, Швеция)

1994:
 13 марта: церковь в Сунне
 27 марта: церковь в Seegård (Snertingdal)
 16 мая: попытка поджога Ставкирки из Гуля (Бускеруд)
 17 мая: попытка поджога часовни в Åmodt (Бускеруд)
 4 июня: церковь в Frogn (Дрёбак)
 19 июня: попытка поджога церкви в Heni (Еррум)
 7 июля: церковь в Jeløy
 21 июля: попытка поджога церкви Odda
 13 августа: попытка поджога часовни в Loop (Мельдал)
 10 декабря: попытка поджога церкви в Åkra
 22 декабря: попытка поджога церкви в Ашим
 26 декабря: попытка поджога церкви в Klemestrud

1995:
 13 мая: Lord Church (Телемарк)
 25 мая: церковь в Såner (Вестбю)
 14 июня: церковь в Moe (Саннефьорд)
 21 июля: попытка поджога церковной школы в Eidanger
 3 сентября: попытка поджога церковной школы в Vågsbygd (Oddernes)
 3 ноября: церковь в Innset (Реннебу)

Убийства Магне Анрэассена и Евронимуса 
21 августа 1992 года Фауст убил гея Магне Анрэассена в лесу возле Лиллехаммера. У полиции не было подозреваемых, и Фауст оставался на свободе около года. Однако внутри блэк-метал-сцены это убийство было «секретом Полишинеля».

В конце января 1993 года Варг Викернес из Burzum дал интервью журналисту из газеты Bergens Tidende. Однако интервью привело к расследованию полицией серии поджогов церквей и убийства Андрэассена, и Викернес был арестован на неделю. Евронимус решил закрыть Helvete в силу негативного внимания к магазину.

10 августа 1993 года Викернес и Снорре Рух приехали из Бергена к Евронимусу в квартиру на улицу Тёйен () в Осло. После их прибытия началась ссора, закончившаяся смертью Евронимуса от рук Викернеса. Его тело было найдено с 23 резаными ранениями.

Были предположения, что убийство связано с борьбой за власть, финансовым спором по поводу записей Burzum или попыткой «превзойти» Фауста и убийство в Лиллехаммере. Викернес утверждает, что Евронимус сам планировал его убить. По его словам в ночь убийства он собирался передать ему подписанный контракт и «сказать ему, чтобы он отвалил», однако Евронимус первый напал на него. Более того, Викернес оправдывается, что большая часть порезов была получена Евронимусом в результате падения на разбитое стекло во время борьбы, хотя Фауст и другие члены сцены ставят эту версию под сомнение.

Как бы то ни было, Викернес был арестован спустя несколько дней. Фауст также был арестован, и позже ему было предъявлено обвинение в убийстве Андрэассена. В мае 1994 года Викернес за убийство и 4 поджога церквей был приговорён к высшей в Норвегии мере наказания — 21 году тюремного заключения. Викернес улыбался во время оглашения приговора, и фотография его улыбки была широко растиражирована новостными СМИ. В том же месяце был выпущен альбом Mayhem De Mysteriis Dom Sathanas, гитарную партию на котором исполнял Евронимус, а на басу играл Викернес. Перед выпуском семья Евронимуса попросила ударника Mayhem Хеллхаммера перезаписать партии для бас-гитары. Хеллхаммер сказал: «Я посчитал уместным, что убийца и жертва находятся на одной записи. Я пустил слух, что перезаписываю басовые партии, однако я этого не сделал».

Список исполнителей 
Ниже приведён список норвежских исполнителей, выпускавших музыку в жанре блэк-метал в период с 1987 по 1993 года:

Список альбомов 
Ниже представлен список альбомов и записей в жанре блэк-метал вышеперечисленных групп за 1987—1993 годы. Жирным выделены студийные альбомы, остальные — демозаписи и мини-альбомы.

Литература

Примечания 

Блэк-метал
Культура Норвегии